Бердо — деталь ткацького верстата.
 Бердо — застаріле слово зі значенням «прірва».
 Бердо — застаріле слово зі значенням «пагорб, скеля».
 Бердо — слово, що вживалося як вигук сільських сторожів уночі («слухай!»); за походженням є видозміненим  («хто тут»).

Топонім 

 Бердо — один з хребтів Стрийсько-Сянської Верховини в Карпатах.
 Бердо — потік на Львівщині.
 Бердо — ландшафтний заказник загальнодержавного значення в Україні.

Див. також 
 Брдо
 Берда
 Бердник

Примітки